Кіборг — біологічний організм, що містить механічні або електронні компоненти.
 «Кіборг» — американський фантастичний бойовик 1989 року.
 «Кіборг 2: Скляна тінь» — фантастичний бойовик про кіборгів, що належить до однойменної франшизи.
 «Кіборг 3: Переробник» — фантастичний бойовик про кіборгів, що належить до однойменної франшизи.
 «Кіборги» — прізвисько оборонців Донецького аеропорту.
 «Кіборги» — повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі.

Див. також 
 Кіборг-поліцейський
 Кіборг-поліцейський 2
 Кіборг-поліцейський 3
 Термінатор